Chris Kelly (jazzmuzikant), (1890-1929), een Amerikaanse jazzmuzikant
Chris Kelly (rapmuzikant), (1978-2013), een Amerikaanse rapmuzikant van het duo Kris Kross beter gekend als Mac Daddy
Chris Kelly (golfer), Schots golfer
Chris Kelly (regisseur), Amerikaans filmregisseur en scenarioschrijver
Chris Kelly (ijshockeyer), Canadees ijshockeyer